La 1. Division 1961 è stata la 48ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Esbjerg, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Jørgen Ravn del KB con 26 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Esbjerg fB Campione di Danimarca 1961.
 Esbjerg fB ammesso alla Coppa dei Campioni 1962-1963.
 Skovshoved IF e AIA retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1961
Campionato danese di calcio